Lengyel Balázs (1918–2007) író, műkritikus
Lengyel Balázs (1977) rendező
Lengyel Balázs (1980) olimpikon vívó
Lengyel Balázs (1980) közgazdász